BS steht für:
 BS Fabrications, ein ehemaliges Formel-1-Team
 Backside (Rückseite), Skateboarding-Begriff für Trickbeschreibungen, z. B. BS Kickflip
 Backspace, ASCII-Zeichen 8
 Bahamas, Kfz-Nationalitätszeichen und ISO 3166-1
 den Kanton Basel-Stadt in der Schweiz
 Basensättigungsgrad
 Basilianer, Ordo Basilianus Sanctissimi Salvatoris Melkitarum, das Ordenskürzel
 Basisstation
 Bärenschanze, Kürzel des Nürnberger U-Bahnhofs Bärenschanze
 Bausoldat, Angehöriger der Baueinheiten der Nationalen Volksarmee (NVA) der DDR
 Belgisches Staatsblatt (auch B.S.)
 Berufsschule, eine Schulform
 Besonderes Sicherheitsrecht, ein Ausbildungsfach bei der bayerischen Polizei
 Beschickung Strom, eine Kursbeschickung
 Bernoulli Society for Mathematical Statistics and Probability, Organisation zur Förderung der stochastischen Wissenschaft und mathematischen Statistik
 Berufssoldat
 Betriebssystem eines Computers
 Bibliothek Suhrkamp
 Bilanzsumme
 Binnenlandse Strijdkrachten, niederländische Widerstands-Streitkräfte im Zweiten Weltkrieg
 Biuro Szyfrów (polnisch für „Chiffrenbüro“), entzifferte die ENIGMA
 Bourne-Shell, eine frühe Unix-Shell
 Bohanna Stables, ein ehemaliger englischer Fahrzeugproduzent
 Brawl Stars, ein Echtzeit-Strategiespiel für mobile Geräte
 Britische Besatzungszone Schleswig-Holstein, historisches Kfz-Kennzeichen
 British Standards, die britische Normungsorganisation
 Bullshit, amerikanisches Schimpfwort
 Busy Bee of Norway, ehemalige norwegische Fluggesellschaft nach dem IATA-Code
 die postcode area Bristol (als Anfangsbuchstaben einer Postleitzahl aus dem Vereinigten Königreich)
 US-Bangla Airlines (IATA-Code), Fluggesellschaft aus Bangladesch
 eine Serie von Betriebssystemen, siehe BS1000, BS2000

BS als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Deutschland: kreisfreie Stadt Braunschweig
 Großbritannien: Birmingham
 Italien: Provinz Brescia
 Moldau: Rajon Basarabeasca
 Niederlande: Lkw mit einem Gewicht über 3,5 t
 Norwegen: Asker und Bærum in der Provinz Akershus
 Polen: kreisfreie Stadt Suwałki
 Schweden: Diplomatenkennzeichen für Ungarn
 Schweiz: Kanton Basel-Stadt
 Slowakei: Okres Banská Štiavnica
 Tschechien: Brno-město, deutsch: Brünn-Stadt (auslaufend)

BS als Unterscheidungszeichen auf Kleinfahrzeugkennzeichen in der Binnenschifffahrt:
 Deutschland: Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Braunschweig

B S steht für:
 Bundesstraße S (Berlin), eine ehemalige Ersatz-Bundesstraße in Berlin

Bs steht für:
 Boliviano, die Währung Boliviens
 Venezolanischer Bolívar, die Währung Venezuelas

bs steht für:
 .bs, die Top-Level-Domain der Bahamas
 Baritonsaxophon, in Partituren oder Besetzungslisten
 bosnische Sprache (ISO-639-1-Code)

B/s steht für:
 Datenübertragungsrate, die digitale Datenmenge, die innerhalb einer Zeitspanne über einen Übertragungskanal übertragen wird
  Bildern pro Sekunde

B & S steht für:
 B & S Sports Cars, ehemaliger britischer Automobilhersteller

Siehe auch:

BS